Lula, bürgerlich Claudia Stülpner (* 1973 in Tegernsee) ist eine deutsche Sängerin, Fotografin und Musikmanagerin.

Leben 
Als Duettpartnerin von Bela B. veröffentlichte sie 2001 die Single Leave. Der Titel wurde in dem Kinofilm Kaliber Deluxe verwendet und erschien auf dem dazugehörigen Soundtrack. Als Co-Autorin einiger Titel war sie als Songwriterin zu Bela B.’s erstem Soloalbum Bingo beteiligt. Der auf diesem Album enthaltene Titel Hab keine Angst ist ein weiteres Duett von Bela B. und Lula. Das Album erreichte Platz 2 der deutschen Albumcharts.
Kurz vor Lee Hazlewoods Tod nahm sie mit ihm den Titel Nothing auf, der auf Hazlewoods letztem Album Cake or Death erschien. Sie singt dabei auf Deutsch und ist auch als Coautorin von Text und Musik des Songs aufgeführt. In Zusammenarbeit mit Wayne Jackson entstand der Song Come Along With Me, der in dem Kinofilm Vineta eingesetzt wurde, mit ihm singt sie auch in einer neuen Band namens The Dead Lovers.

Seit 2005 ist sie als Fotografin tätig. Sie fotografierte u. a. Klaas Heufer-Umlauf, Bela B Anna Fischer, Markus Kavka, Jan Plewka und Wayne Jackson. Lula lebt in Berlin und betreibt neben ihren musikalischen und fotografischen Aktivitäten auch eine Agentur für Musikmanagement.

Weblinks 
 Website von Lula als Fotografin
 Website von The Dead Lovers

Einzelnachweise 

Fotograf (21. Jahrhundert)
Fotograf (Berlin)
Sänger
Deutscher
Geboren 1973
Frau